Зупанчич () — словенське прізвище. Відомі носії:
 Аленка Зупанчич — філософиня
 Нік Зупанчич — хокеїст